Osoby o tym nazwisku:
 Ajtmuchamed Abdulin – radziecki i kazachski geolog i mineralog
 Rienat Abdulin – kazachski piłkarz

Azerskie nazwiska
Kazachskie nazwiska